Kamaladevi Chattopadhyay (1903-1988), activiste social indien
 , actrice indienne qui a joué dans Western US
 Kamala Devi Harris, sénatrice américaine de Californie